Guariroba pode ser:
 Guariroba, uma palmeira
 Guariroba (Ceilândia), um bairro da região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal brasileiro
 Guariroba (Taquaritinga), um distrito do município brasileiro de Taquaritinga, no estado de São Paulo

Desambiguação